Une sécheresse est une longue période pendant laquelle les quantités de précipitations sont en dessous des statistiques dans une région.
 Sécheresse est un film brésilien de Nelson Pereira Dos Santos (1963).
 Sécheresse est un roman de James Graham Ballard (1975).
 Sécheresse est une revue scientifique française.
 Sécheresses est une cantate de Francis Poulenc.
 Loïc Sécheresse (1972-) est un auteur de bande dessinée français.